Le Baiser de Judas peut faire référence à :
 Le Baiser de Judas, film de 1908
 Le Baiser de Judas, film de 1954
 Le Baiser de Judas, dernier épisode de la  de la série télévisée X-Files (1997).